La Batalla de Uji puede referirse a alguna de las 3 batallas protagonizadas en Japón durante los siglos XII y XIII:

 1180 Primera Batalla de Uji
 1184 Segunda Batalla de Uji
 1221 Tercera Batalla de Uji